Battulga ist der Name folgender Personen:

 Chaltmaagiin Battulga (* 1963), mongolischer Politiker
 Dambadschantsagiin Battulga (* 1968), mongolischer Skilangläufer